Hennenkopf ist der Name folgender Berge 
 Hennenkopf (Ammergauer Alpen), 1769 m, bei Linderhof, Oberbayern
 Hennenkopf (Kocheler Berge), 1613 m, bei Lenggries, Oberbayern
 Hennenkopf (Halblech), 1357 m, bei Halblech, Oberbayern